Люис — устаревшее русское написание английского имени и фамилии Льюис.
 Люис, Виллим Фомич (ум. 1769) — адмирал английского происхождения на русской службе.
 Люис, Жюль Бернар (1828—1897) — французский невролог и психиатр, открыватель «Люисового тела».

См. также 
 Луи
 Луис